De reizende man (Maarssen), monumentale boerderij in de Nederlandse plaats Maarssen
De reizende Man (Oirschot), monumentaal huis in de Nederlandse plaats Oirschot